Kohlermann ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Kohlermann (1896–1984), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Kohlermann (1915–?), deutscher Ingenieur und Politiker (NDPD)
 Wilhelm Kohlermann, deutscher Generalmajor